Lista das 675 comunas do departamento francês de Eure.

 (CAE) Communauté d'agglomération d'Évreux, criada em 2000.
 (CAL) Communauté d'agglomération Seine-Eure, criada em 2001.
 (CAV) Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, criada em 2003.

|}

 
Eure